Duncan Milroy (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999|| Maple Leafs d'Edmonton || AMHL ||34 ||34 ||36 ||70 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Broncos de Swift Current || LHOu ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Broncos de Swift Current || LHOu ||68 ||15 ||15 ||30 ||20 ||12 ||3 ||5 ||8 ||12
|-
|2000-2001 || Broncos de Swift Current || LHOu ||68 ||38 ||54 ||92 ||51 ||19 ||9 ||12 ||21 ||6 
|-
|2001-2002 || Broncos de Swift Current || LHOu ||26 ||20 ||11 ||31 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002||Ice de Kootenay || LHOu ||38 ||25 ||31 ||56 ||24 ||22 ||17 ||20 ||37 ||26
|-
| 2002||Ice de Kootenay || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|2002-2003 || Ice de Kootenay || LHOu ||61 ||34 ||44 ||78 ||40 ||11 ||5 ||3 ||8 ||8
|-
|2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||50 ||4 ||10 ||14 ||14 ||10 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
|2004-2005 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||76 ||15 ||18 ||33 ||18 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||77 ||16 ||19 ||35 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||64 ||25 ||33 ||58 ||24 ||22 ||2 ||11 ||13 ||10 
|-
|2006-2007 || Canadiens de Montréal || LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||79 ||15 ||24 ||39 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || ERC Ingolstadt || DEL ||49 ||14 ||34 ||48 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Aeros de Houston || LAH ||74 ||12 ||24 ||36 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || BK Mladá Boleslav ||Extraliga || 20|| 3|| 3|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Krefeld Pinguine || DEL ||32 ||3 ||12 ||15 ||18 ||8 ||2 ||6 ||8 ||4
|-
|2011-2012 || Krefeld Pinguine || DEL ||45 ||6 ||22 ||28 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen ||9 ||3 ||5 ||8 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0

| 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

Transaction en Carrière

 Le , il signe avec l'ERC Ingolstadt comme joueur autonome.

Trophées et honneurs personnels
Coupe Memorial
2002 : remporte la Coupe Memorial avec le Ice de Kootenay
Ligue américaine de hockey
2005 : récipiendaire du Trophée Yanick-Dupré
2007 : remporte la Coupe Calder avec Bulldogs de Hamilton

Notes et références 

Naissance en février 1983
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Vålerenga ishockey
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Calder
Gagnant du trophée Yanick-Dupré
Attaquant de hockey sur glace